Албын () — топоним в России якутского происхождения.

 Албын — река, правый приток р. Тирехтях, координаты 64°50'	145°58’.
 Албын — река, левый приток р. Уорбого, координаты 65°38'	141°22’.
 Албын — ручей, правый приток р. Разин, координаты 64°38'	143°46’.
 Албын — озеро, юго-западнее оз. Хакынайдах, координаты 62°30'	126°03’.
 Албын — река,	левый приток р. Богдашкина, координаты 72°02'	147°36’.

Примечания